Соревнования по семиборью у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 и 6 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в семиборье являлась Джессика Эннис-Хилл из Великобритании. Она не защищала свой титул, так как в октябре 2016 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

На старт вышла 31 многоборка из 20 стран мира. Несмотря на то, что Нафиссату Тиам уступила собственному личному рекорду и лучшему результату сезона более 200 очков, она всё равно одержала уверенную победу. После первого дня в лидеры вырвалась Каролин Шефер, но олимпийская чемпионка из Бельгии в прыжке в длину и метании копья не только ликвидировала отставание в 22 очка, но и обеспечила комфортный задел перед бегом на 800 метров. Шефер в итоге стала серебряным призёром, Анук Веттер из Нидерландов установила национальный рекорд (6636 очков) и получила бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

семиборье